Diese Liste zeigt alle Mitglieder des Ständerates aus dem Kanton Bern seit der Gründung des Bundesstaates im Jahr 1848 bis heute.

Parteiabkürzungen 
 BDP: Bürgerlich-Demokratische Partei
 BGB: Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei
 FDP: Freisinnig-Demokratische Partei, seit 2009 FDP.Die Liberalen
Freisinnige: Freisinnige bzw. Radikale, Partei (bzw. parteiähnliche Gruppierung) im Kanton Bern des 19. Jahrhunderts, Vorgänger der FDP
Konservative: Protestantisch-Konservative, Partei (bzw. parteiähnliche Gruppierung) im Kanton Bern des 19. Jahrhunderts
 SP: Sozialdemokratische Partei
 SVP: Schweizerische Volkspartei

Ständeräte

Quelle 
 Datenbank aller Ratsmitglieder

Bern
!Liste der Ständeräte des Kantons Bern